Strandblomflugor (Parhelophilus) är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Ernst August Girschner 1897. Strandblomflugor ingår i familjen blomflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Blomflugor